Der Begriff Embarcadero bezeichnet

 allgemein: das spanische Wort für eine Anlegestelle an einer Küste oder einem Ufer, siehe Landungsbrücke

 speziell:
 The Embarcadero, eine auf einem Damm an der Ostküste San Franciscos in Kalifornien – vom Port of San Francisco entlang der San Francisco Bay verlaufende – Straße; siehe The Embarcadero (San Francisco)
 eine Straße und Küstenregion in Oakland (Kalifornien)
 den Embarcadero in Morro Bay, Kalifornien
 den Embarcadero in San Diego, Kalifornien
 den Sporthafen Embarcadero Deportivo Sol de Mallorca in der Stadt Calvià auf Mallorca

sowie:
 eine der 30 Verwaltungseinheiten (Baranggay) der Stadtgemeinde Mangaldan in der philippinischen Provinz Pangasinan 
 eine der 24 Baranggay der Stadtgemeinde Batad in der philippinischen Provinz Iloilo
 eine der 14 Baranggay der Stadtgemeinde Carrascal in der philippinischen Provinz Surigao del Sur
 eine der 25 Baranggay der Stadtgemeinde Juban in der philippinischen Provinz Sorsogon. 

 den Flughafen Embarcadero in San Francisco
 Embarcadero Technologies, ein Hersteller von Datenbank- und Softwareentwicklungswerkzeugen (z. B. Delphi, JBuilder und C++ Builder).

 einen Fluss in der Provinz Cavite, Philippinen